Ганимед:

 Ганимед — троянский юноша, похищенный Зевсом на Олимп.
 Ганимед — спутник Юпитера.
 (1036) Ганимед — астероид в Солнечной системе.